Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale Yannick Noah 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Yannick Noah (finale)
 Víctor Pecci (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (campione)
 Pascal Portes (secondo turno)

 Jose Luis Damiani (quarti di finale)
 Heinz Günthardt (semifinali)
 Mario Martínez (secondo turno)
 Carlos Kirmayr (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1981